Araripina kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Araripina (ort), Pernambuco, 
 Araripina (kommun), Pernambuco, 

Robotskapade Brasilienförgreningar